Энио () — греческая богиня неистовой войны, спутница Ареса.

Энио вносила смятение в битву, вызывала в воинах ярость.

По одной из версий она — одна из Грай, дочь Форкия и Кето, сестра Дейно и Пефредо .

В других мифах она, в различных вариантах, дочь морского старца Форкия, сестра бога ожесточённой битвы Полема и дракона Ладона, сестра, дочь или кормилица Ареса.

Отождествлялась с римской богиней войны Беллоной.

Её называют вакханкой. Статуя Энио находится в Афинах.

Примечания

Литература 
 

Богини войны
Древнегреческие богини
Боги по алфавиту